Amilcare Belotti (1820-1880) – attore italiano
 Andrea Belotti (1993) – calciatore italiano
 Bortolo Belotti (1877-1944) – politico, storico e giurista italiano
 Bruno Belotti (1964) – scacchista italiano
 Claudio Belotti (1967) – saggista e imprenditore italiano
 Daniele Belotti (1968) – politico italiano 
 Davide Belotti (1972) – calciatore italiano
 Gastone Belotti (1920-1985) – musicologo italiano
 Giacomo Belotti (1887-1967) – pittore italiano
 Giandomenico Belotti (1922-2004) – designer e architetto italiano
 Giuseppe Belotti (1908-2005) – editore e politico italiano.
 Marco Belotti (1988) – nuotatore italiano

Pagine correlate 
 Bellotti